Lehel, quartiere della città di Monaco di Baviera
 Lehel, stazione della Metropolitana di Monaco di Baviera, situata nell'omonimo quartiere
 Lehel, personaggio storico magiaro